Рота́ция (от  — «кругообразное движение, вращение») — устоявшийся термин в русском языке для следующих ситуаций:

 Ротация в полиграфии — то же, что ротационная печатная машина.
 Ротация в резервном копировании (Информационные технологии)  — смена рабочего набора носителей в процессе копирования(Схемы ротации).
 Ротация (скульптура) — поворот корпуса фигуры вокруг центральной оси, — натурного объекта или создаваемого произведения; — одно из средств выбора предпочтительных ракурсов, — поиска выразительности.
 Ротация кадров — (горизонтальные) перемещения работников с одного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными производственными задачами организации и как одна из мер борьбы с коррупцией.
 Ротация  (в военном деле) — регулярная замена или взаимозамена поимённого личного состава, подразделений или в/частей, выполняющих задачи в тяжёлых, сложных или неблагоприятных условиях через определённое время. Широко практикуется в условиях ведения боевых действий.
Ротация в спорте — регулярная частичная смена основного состава спортивной команды с целью получения одними игроками отдыха, а другими — игровой практики.
 Ротация в факторном анализе — метод определения системы координат из бесконечного множества возможных систем координат, с помощью которых может быть исследована та или иная совокупность факторов. Ротация создаёт основу адекватной интерпретации факторов.
 Принцип ротации в конституционном праве — принцип частичного обновления состава представительных органов власти.
 Географическая ротация — чартерная оговорка, согласно которой, если судно идёт для погрузки (выгрузки) в несколько портов, то эти порты должны быть расположены так, чтобы они лежали по пути следования судна и ему не приходилось бы возвращаться в порт, мимо которого оно уже проходило.
 В чартере также может быть предусмотрена обратная ротация или ломаная ротация.
 Ротация на усмотрение судовладельца — чартерная оговорка, согласно которой, судовладелец имеет право устанавливать последовательность заходов в порты, если судно заходит в несколько портов.
 Ротации в товароведении — обновление товароведом устарелой продукции, представленной им, на новую в сетевых магазинах.
 Ротация — в терминологии телевидения и радиостанций периодическое проигрывание в эфире музыкальной композиции или исполнителя, видеоклипа, рекламного или проморолика.
 Ротация — в севообороте определённый период времени (4—10 лет), в течение которого все сельскохозяйственные культуры и пар занимают последовательно (согласно схеме их чередования) каждое поле севооборота.
Ротация позвонков — смещение позвонков относительно друг друга, в результате которого развиваются болезни позвоночника.
Ротация в товарообороте — использование очередности движения товаров по принципу FIFO (англ. first in, first out — «первым пришёл — первым ушёл»), либо распределение по сроку годности, т.е. распределение от первого с самым низким сроком годности

См. также 
 Авторотация
 Вращение (значения)
 Радиоротация